Сент-Урс () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Урс — в департаменте Пюи-де-Дом;
 Сент-Урс — в департаменте Савойя.